Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka (君たちはどう生きるか) - planowany japoński film animowany w reżyserii Hayao Miyazakiego, produkowany przez Studio Ghibli. Jego japońska premiera ma mieć miejsce 14 lipca 2023 r.

Fabuła 
Tytuł filmu nawiązuje do tytułu powieści Genzaburo Yoshino z 1937 r. pt. Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka (przetłumaczonej na angielski jako How do you live?) - ulubionej książki Miyazakiego. Film będzie opisywać wpływ tej książki na życie protagonisty produkcji.

Przypisy 

Japońskie filmy z 2023 roku
Japońskie filmy animowane
Filmy w reżyserii Hayao Miyazakiego